Simpl steht für:

 Kurzform von Simplicissimus in Anspielung auf Grimmelshausens Roman Der abenteuerliche Simplicissimus
 Der Simpl, satirische Zeitschrift, Nachkriegs-Nachfolger des Simplicissimus
 Simpl (München), ein Lokal namens Simplicissimus in München
 Simpl (Wien), ein Kabarett namens Theater-Kabarett Simplicissimus in Wien

Siehe auch:
 Simpel
 SIMPLE
 Simplicissimus (Begriffsklärung)